No. 1 — дебютный студийный альбом немецкой поп-группы Silent Circle. Выпущен в июле 1986 года на лейбле Blow Up. Содержит одни из наиболее известных и популярных композиций в творчестве группы — знаменитую «Touch In The Night», «Stop The Rain In The Night» и «Anywhere Tonight».

Об альбоме 
В качестве синглов выпущены композиции Touch In The Night, Hide Away — Man Is Comin'!, Moonlight Affair и некоторые другие.

Список композиций

Участники записи 
 Мартин Тихсен — вокал;
 Аксель Брайтунг — клавишные, бэк-вокал;
 Юрген Беренс — гитара, ударные, бэк-вокал.

Чарты 
 Германия — 58-е место, 2 недели в чартах.
 Швейцария — 28-е место, 1 неделя в чартах.

Издания 
В 2011 году немецким лейблом Monopol Records выпущено переиздание этого альбома на CD. Переиздание включает также 7 бонус-треков.

Примечания

Ссылки 
 Немецкое издание альбома на сайте discogs.com

Дебютные альбомы 1986 года
Альбомы Silent Circle
Альбомы Blow Up
Альбомы на английском языке